Meersburg steht für:

 Meersburg, Stadt am Bodensee
 Burg Meersburg, Burg in Meersburg

Schiffe:
 Meersburg, früherer Name von Stadt Constanz (Schiff, 1840), Güterschleppboot
 Stadt Meersburg, Raddampfer
 Meersburg, früherer Name von Konstanz (Schiff, 1928), Autofähre
 Meersburg (Schiff, 1930) (ehemals Schienerberg), Fahrgastschiff
 Meersburg (Schiff, 1939) (ehemals Bodan), Autofähre
 Meersburg (Schiff, 1980), Autofähre
 Meersburg (A 1418), Versorger der Lüneburg-Klasse

Siehe auch:

 Merseburg, Stadt in Sachsen-Anhalt
 Schloss Mörsburg bei Winterthur, Kanton Zürich